Als Grundgerichte wurde historisch bezeichnet:
die niedere Gerichtsbarkeit im Allgemeinen
Patrimonialgerichte im Speziellen
Erbgerichte